Ginette Michaud ist der Name folgender Personen:

* Ginette Michaud (Medizinerin) (* 1932), französische Psychiaterin und Psychoanalytikerin 
 Ginette Michaud (Schriftstellerin) (* 1955), kanadische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin